Il singolare del torneo di tennis Grand Prix de Tennis de Lyon 1993, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Pete Sampras che ha battuto in finale Cédric Pioline 7-6(5), 1-6, 7-5.

Teste di serie 

 Pete Sampras (campione)
 Boris Becker (primo turno)
 Michael Stich (primo turno)
 Andrij Medvedjev (primo turno)

 Cédric Pioline (finale)
 Arnaud Boetsch (quarti di finale)
 Andrej Česnokov (primo turno)
 Richard Fromberg (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Grand Prix de Tennis de Lyon 1993
ATP Tour 1993